Chiesa di Santa Maria Egiziaca – chiesa di Roma
 Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella – chiesa di Napoli
 Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone – chiesa di Napoli